Geerdes ist der Familienname folgender Personen:

 Clay Geerdes (1934–1997), US-amerikanischer Fotojournalist und Autor 
 Friedrich Geerdes (1892–1982), deutscher Lehrer und Politiker (SPD), Bürgermeister von Leer
 Hans-Peter Geerdes, eigentlicher Name von H. P. Baxxter (* 1964), deutscher Musiker
 Walter Geerdes (1903–1960), deutscher Rundfunkintendant

Siehe auch:
 Gerdes, Familienname